Покая́ние:

 Раскаяние
 Покаяние — осознание своих грехов перед Богом в христианстве.
 Исповедь — таинство покаяния в исторических церквях.
 Метанойя
 Покаяние —  советский художественный фильм, снятый в 1984 году.

См. также 
 Епитимья